Hidrografia:
 Barranc de Figuerola (Noguera), curs fluvial a la Noguera.
 Barranc de Figuerola (Segarra), curs fluvial a la Segarra.